Il singolare del torneo di tennis Palm Beach Cup marzo 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Kathy Horvath che ha battuto in finale Petra Delhees-Jauch 3–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Joanne Russell (secondo turno)
 Sabrina Goleš (secondo turno)
 Kathy Horvath (campionessa)
 Camille Benjamin (primo turno)

 Anne Minter (secondo turno)
 Terry Phelps (semifinali)
 Beth Herr (quarti di finale)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Palm Beach Cup 1985